Monoblemma är ett släkte av spindlar. Monoblemma ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Monoblemma